— японская фамилия. Известные носители:

 Катаяма, Мисако (род. 1944) — японская легкоатлетка.
 Катаяма, Саюри (род. 1979) — японская певица, актриса и сочинитель песен.
 Катаяма, Сэн (1859—1933) — японский коммунист, деятель Коминтерна.
 Катаяма, Тосикадзу (1913—?) — японский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде.
 Катаяма, Тэцу (1887—1978) — 46-й премьер-министр Японии.
 Катаяма, Хироси (род. 1940) — японский футболист.
 Катаяма, Юкио (род. 1963) — японский автогонщик.

Другие значения 
 Катаяма — микрорайон и железнодорожная станция в городе Грозный.